Stawiski bezeichnet

 eine Stadt in der polnischen Woiwodschaft Podlachien, siehe Stawiski
 einen ehemaligen bulgarischen Eiskunstläufer, siehe Maxim Stawiski